Icaria – isola della Grecia situata nell'Egeo centro-orientale
 Icaria – unità periferica della Grecia
 Icaria – antico demo dell'Attica 
 Icaria – caratteristica di albedo della superficie di Marte